

Alliage peut désigner :

Science des matériaux 
 alliage, combinaison d'un métal avec un ou plusieurs autres éléments ;
 alliage, combinaison d'atomes, d'ions, ou de molécules pour former un nouveau matériau ;
 alliage à haute entropie ;

Musique 
 Alliage, boys band français ;

Littérature 
 Alliage, revue scientifique et culturelle, pluridisciplinaire, fondée et dirigée par Jean-Marc Lévy-Leblond.

Référence